Милица Михајловић (1972), српска глумица
 Милица Михајловић (преводилац) (1926—1986), југословенска и српска књижевна критичарка и преводилац